

Patronyme 

 Jean-Baptiste-Ange Tissier (1814-1878), peintre français ;
 Joseph-Marie Tissier (1857-1948), évêque de Châlons ;
 Théodore Tissier (1866-1944), juriste et homme politique français, conseiller d’État ;
 Jean Tissier (1896-1973), acteur français ;
 Pierre Tissier (1904-1955), résistant, conseiller d’État, président de la SNCF, fils de Théodore Tissier ;
 Georgette Tissier (1910-1959), actrice française ;
 Christian Tissier (1951-), professeur d’aïkido ;
 Patrick Tissier (1952-), tueur en série français (voir aussi ) ;
 Barbara Tissier (1972-), actrice française spécialisée et directrice dans le doublage ;
 Patrick Tissier, cinologue (voir aussi ).

Patronyme proche
 Bernard Tissier de Mallerais (1945-), évêque traditionaliste français ;
 Pierre-Hippolyte Le Tissier, (né en 1767), homme politique français
 Matthew Le Tissier (1968-), footballeur britannique ;
 Christine and the Queens, née Héloïse Letissier, chanteuse française ;

Patronyme français